Nederlof ist der Familienname folgender Personen:

Bert Nederlof (1946–2018), niederländischer Journalist und Rundfunkmoderator
Joan Nederlof (* 1962), niederländische Schauspielerin und Drehbuchautorin
Lex Nederlof (* 1966), niederländischer Radrennfahrer